Derwin ist der Familienname folgender Personen:

 Hal Derwin (auch: Hal Derwyn; 1914–1998), US-amerikanischer Sänger, Gitarrist, Bigband-Leader und Songwriter im Bereich des Swing und der Populären Musik
 Mark Derwin (* 1960), US-amerikanischer Schauspieler